Алексей Михайлович Кутырёв (март 1902 года, Пенза, Российская империя  — 25 июля 1969 года, Москва, РСФСР) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Мурманского обкома ВКП(б) (1945—1950 гг.), первый секретарь Свердловского обкома КПСС (1952—1955).

Образование 
В 1931 году окончил Ленинградские высшие практические кооперативные курсы, экономист.

Биография 
Родился в крестьянской семье. В 1919—1921 гг. служил в РККА и войсках ВЧК, в 1921—1926 гг. работал в комсомольских организациях Пензы и Шепетовки (Украинская ССР). В 1926—1928 гг. — инструктор Муромского райпотребсоюза (Горьковский край), в августе 1928 г. вступил в ВКП(б). В 1928—1931 гг. учился на кооперативных курсах в Ленинграде, после окончания которых работал в Центросоюзе СССР (зав. сектором), затем — на Ярославском резино-асбестном комбинате (помощник директора, зам. начальника ). В сентябре 1933 г. переехал в п. Абдулино (Средневолжский край, с 1934 г. — Оренбургская, с 1937 г. — Чкаловская область), где работал заместителем директора МТС им. Молотова по политчасти и начальником политотдела мясосовхоза НКВД.

В декабре 1938 был выдвинут на партийную работу и избран первым секретарём Абдулинского районного комитета ВКП(б). Уже через три месяца, в феврале 1939 г., переведён в обком на должность третьего секретаря, с марта 1940 г. — первый секретарь Орского городского комитета ВКП(б), с февраля 1944 г. — председатель исполнительного комитета Чкаловского областного Совета.

В феврале 1945 г. был отозван в Москву и через два месяца выдвинут на должность первогого секретаря Мурманского областного и городского комитетов ВКП(б). Руководил областью чуть более пяти лет, в мае 1950 г. был вновь отозван в Москву и через месяц переведён в Свердловский областной комитет ВКП(б) на должность второго секретаря. В июле 1952 г. решением Политбюро ЦК ВКП(б) выдвинут на должность первого секретаря областного комитета ВКП(б)  (утверждён в должности в сентябре). В декабре 1955 г. освобождён от должности «по состоянию здоровья». (Как пишет Шлаен, Александр Александрович, Кутырёв воспринял провозглашенную после смерти Сталина политику отказа от культа личности слишком серьёзно и приезд Хрущёва в Свердловск не обставил с принятой помпезностью.)

Некоторое время находился в резерве ЦК КПСС, затем работал заместителем министра рыбной промышленности РСФСР (1956—1957) и председателем Совета народного хозяйства (СНХ) Калининградского экономического административного района (с мая 1957 г.).

В январе 1960 г. вышел на пенсию, персональный пенсионер союзного значения.

Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Участие в работе центральных органов власти 
Член ЦК КПСС (1952—1956). Делегат XVIII всесоюзной партийной конференции и XIX съезда КПСС.

Депутат Верховного Совета СССР II и IV созывов.

Награды 
 орден Ленина (1944)
 орден Красной Звезды (1942)
 орден Трудового Красного Знамени (август 1947)
 медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (июнь 1945), «В память 800-летия Москвы» (сентябрь 1947)

Примечания

Литература 
 Сушков А. В., Разинков С. Л. Руководители Свердловской области: первые секретари обкома ВКП(б)—КПСС и председатели облисполкома. 1934—1991: биографический справочник. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2003. С. 46—48. 
 Сушков А. В. Кутырев Алексей Михайлович // Инженеры Урала: Энциклопедия. Т. II. Екатеринбург: Уральский рабочий, 2007. С. 412.
 Сушков А. В. «Извольте не забывать, что комсомол… работает под руководством коммунистической партии»: противостояние первого секретаря Свердловского обкома КПСС А. М. Кутырева и областной комсомольской организации в 1955 г. // Седьмые Татищевские чтения: Доклады и сообщения. Екатеринбург, 2008. С. 524—530.
 Центральный Комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): историко-биографический справочник / Сост. Ю. В. Горячев. М.: Издательский дом «Парад», 2005. 496 с.

Первые секретари Свердловского обкома КПСС
Первые секретари Мурманского обкома КПСС
Председатели Оренбургского облисполкома
Члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Персональные пенсионеры союзного значения
Первые секретари Мурманского горкома КПСС
Делегаты XIX съезда КПСС
Первые секретари Орского горкома КПСС
Вторые секретари Свердловского обкома КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС